

Населені пункти та їхні частини

 Ґрабно — село в гміні Осьно-Любуське Слубицького повіту Любуського воєводства
 Ґрабно — село в гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабно — село в гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґрабно — село в гміні Устка Слупського повіту Поморського воєводства
 Ґрабно — частина села Млодине-Дольне в гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабно — осада в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрабно — осада в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Ґрабно — осада в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки